Алексе́й Благове́щенский:

 Благовещенский, Алексей Андреевич (1800—1835) — юрист, автор труда «История и метод науки законоведения в XVIII веке».
 Благовещенский, Алексей Сергеевич (1909—1994) — советский лётчик, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза. Примечания